Челюскін — російський полярний мореплавець

 Челюскін — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 Челюскін — північний край (мис) півострова Таймир та найпівнічніша материкова точка Євразії

Див. також 
 Челюскінці — радянський художній фільм Михайла Єршова про загибель пароплава «Челюскін»